Imię i nazwisko Davey Moore nosili lub noszą m.in.:
 Davey Moore (1933–1963) – amerykański bokser, zawodowy mistrz świata wagi piórkowej
 Davey Moore (1959–1988) – amerykański bokser, zawodowy mistrz świata wagi junior średniej